Urceola est un nom de genre pouvant faire référence à:
 Urceola Roxb. (1799), un genre de plantes (Apocynaceae)
 Urceola Quél., 1886, un genre de champignons (Helotiales incertae sedis)

Homonymie de genre en biologie